Kongresspartei steht für:

 Afrikanischer Nationalkongress, eine südafrikanische Partei
 Indischer Nationalkongress, eine indische Partei
 Irakischer Nationalkongress, eine irakische Partei
 Kongressdemokraten, eine Partei in Namibia
 Malawi Congress Party, eine malawische Partei
 Malaysian Indian Congress, Partei der indischen Minderheit in Malaysia
 Nationalist Congress Party, eine Partei in Indien
 All India Trinamool Congress, eine indische Partei im Bundesstaat Westbengalen
 Nepalesische Kongresspartei, eine nepalesische Partei
 Pan Africanist Congress, eine südafrikanische Partei
 Uganda People’s Congress, eine Partei in Uganda
 Nationale Kongresspartei, eine Partei im Sudan
 Allgemeiner Volkskongress, eine politische Partei im Jemen
 Nationale Kongresspartei Afghanistans, eine politische Partei in Afghanistan